Anderheiden ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Anderheiden (1852–1936), preußischer Generalmajor
 Michael Anderheiden (* 1963), deutscher Staatsrechtslehrer und Dekan der Andrássy Universität Budapest